John Erskine, XXIII conte di Mar (1675-1732) – nobile scozzese
 John Erskine of Dun (1509-1591) – religioso scozzese
 John Erskine (1879-1951) – critico, romanziere, musicologo statunitense
 John Erskine, Lord Erskine (1895-1953) – politico scozzese
 John Erskine (n. 1980) – hockeista su ghiaccio canadese